El Camalote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Camalote, San Agustín Loxicha, ort, 
 El Camalote, Santa Catarina Juquila, ort, 
 El Camalote, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar